Karolina Pitoń (ur. 25 lutego 1987 w Zakopanem) – polska biathlonistka, wicemistrzyni Europy juniorek z 2008 w sprincie, rywalizuje również w biegach przełajowych.

Kariera 
13 stycznia 2011 r. zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata, zajmując 71. miejsce w biegu indywidualnym w Ruhpolding. 28 grudnia 2011 roku została Mistrzynią Polski w biathlonie.

Jest złotą medalistką Zimowych igrzysk wojskowych (2010) w biathlonie – drużynowo (sprint 7,5 km) oraz brązową  w drużynowym biegu patrolowym na 15 km w Dolinie Aosty.

Życie prywatne  
Jest żołnierzem Wojska Polskiego.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Mistrzostwa Europy juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Wyróżnienia 
 Odznaka tytułu honorowego "Wzorowy Elew" (Nr 274/11) – 2012

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Polskie biathlonistki
Kobiety – żołnierze Wojska Polskiego
Szeregowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Zakopanem